

Patronyme 

 Bella Thorne (née en 1997), actrice américaine ;
 Callie Thorne (née en 1969), actrice américaine ;
 Courtney Thorne-Smith (née en 1967), actrice américaine ;
 David Thorne (né en 1972), humoriste, satiriste, designer graphique, personnalité du web et écrivain australien ;
 Diane Thorne (19?-), femme politique canadienne ;
 Dyanne Thorne (1943-2020), actrice américaine ;
 Frank Thorne (1930-2021), auteur de bande dessinée américain ;
 George Thorne (né en 1993), footballeur anglais ;
 Grahame Thorne (né en 1946), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Guy Thorne (1876-1923), traducteur et un auteur britannique de littérature populaire ;
 Jack Thorne (née en 1978), écrivain britannique;
 Joel Thorne (1914-1955), pilote automobile, ingénieur et playboy américain ;
 Juan Luis Cipriani Thorne (né en 1943), cardinal péruvien ;
 Justin Thorne (né en 1989), chanteur, danseur et acteur américain ;
 Ken Thorne (1924-2014), compositeur de musique de films anglais ;
 Kip Thorne (né en 1940), physicien théoricien américain ;
 Leslie Thorne (1916-1955), pilote automobile écossais ;
 Martha Thorne (1953-), universitaire américaine en architecture, conservatrice, éditrice et auteure ;
 Michelle Thorne (née en 1975), actrice britannique de films pornographiques ;
 Narcissa Niblack Thorne (1882-1966), artiste américaine ;
 Nathaniel Thorne (né en 1957), écrivain québécois ;
 Remy Thorne (né en 1995), acteur américain ;
 Reuben Thorne (né en 1975), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Rhonda Thorne (née en 1958), joueuse australienne de squash ;
 Rick Thorne (1969-), coureur cycliste BMX américain ;
 Robert Folger Thorne (1920-2015), botaniste américain ;
 Ross Thorne (né en 1957), joueur de squash australien ;
 Stephen Thorne (1953-1986), aspirant-astronaute américain ;
 William Henry Thorne (1844-1923), homme d'affaires et politicien canadien ;
 Willie Thorne (1954-2020), joueur professionnel anglais de snooker.

Pseudonyme 

 Emily Thorne, pseudonyme de Jeanne Judson (1888-1981), journaliste et auteur américain ;
 Guy Thorne, pseudonyme de Cyril Arthur Edward Justice Waggoner Ranger Gull (1876-1923), écrivain, traducteur et journaliste britannique.

Personnage de fiction 
 Rupert Thorne est un ennemi de Batman dans l'univers de DC Comics.

Toponyme

Thorne est une municipalité canadienne des Outaouais.

Thorne Bay, localité du sud de l'Alaska.

Sciences 
 La classification de Thorne est une classification des angiospermes.
 Un objet de Thorne-Zytkow est une étoile dont le cœur est une étoile à neutrons.

Patronyme anglais